

Localidades

Pittsburg (Califórnia)
Pittsburg (Illinois)
Pittsburg (Kansas)
Pittsburg (Missouri)
Pittsburg (Nevada)
Pittsburg (Nova Hampshire)
Pittsburg (Oklahoma)
Pittsburg (Texas)

Desambiguações de topônimos